Единая лига ВТБ 2022/2023 — 14-й официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной Европы.

Формат 
В турнире примут участие 12 команд. Регулярный сезон пройдет в два этапа. На первом этапе все команды сыграют по круговой системе в два круга. На втором этапе команды будут поделены на группы А и Б. В каждой группе команды сыграют по круговой системе в два круга. В группе А примут участия, команды, которые заняли первые шесть мест по итогам первого этапа. В группе Б сыграют команды, которые заняли места с 7 по 12 по итогам первого этапа. Восемь лучших команд по итогам второго этапа выходят в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, а полуфинальные и финальная − до четырёх.

Команды 
МБА и Самара стали участниками Единая лига ВТБ в сезоне 2022/2023.

Участники

Города и арены

Суперкубок 

Суперкубок был проведён в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена» с 22 по 25 сентября 2022 года.

Регулярный сезон

Первый этап

Турнирная таблица

Второй этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд был проведён в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена» 19 февраля 2023 года. Команда «Старая школа» обыграла команду «Новая школа» со счётом 148:140.

Награды 
 Самый ценный игрок регулярного сезона:
 Самый ценный игрок плей-офф:
 Лучший снайпер:
 Лучший защищающийся игрок:
 Лучший шестой игрок:
 Лучший дебютант сезона:
 Лучший перфоманс сезона:
 Лучший молодой игрок:
 Тренер года:

MVP месяца

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2022/2023 проводится девятый розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 10 российских клубов Единой лиги ВТБ, к которым присоединились молодёжные команды баскетбольных клубов «Руна» и «Химки».

Формат 
12 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходит с 9 октября 2022 по 29 марта 2023 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выходят в плей-офф, где сыграют сначала в четвертьфинале в серии до 2-х побед. Победители четвертьфинальных пар выходят в финал четырёх, который пройдет в Краснодаре с 13 по 14 апреля 2023 года.

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона:
 Символическая пятёрка регулярного сезона:
 
 
 
 
 
 MVP «Финала четырёх»:
 Символическая пятерка «Финала четырёх»:

MVP месяца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодёжной лиги ВТБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2022/2023